Ártemis (grec katharévousa : ) ou Ártemi () ou Artémida (), est une ville de Grèce appartenant au dème de Spata-Artémis, située dans l'Attique, ayant en 2011 21 488 habitants.
Elle formait de 1974 à 2010 une municipalité, devenue un district municipal du nouveau dème.

Avant 1977, la localité s'appelait Loútsa ; elle a été renommée en référence à la déesse Artémis dont le sanctuaire de Brauron se trouve à proximité.

Notes et références 

Ville en Attique